Бенч — мова, що належить до афразійської макросімʼї, омотської сімʼї. Поширена в Ефіопії (Область Народностей Південної Ефіопії). Вивчається в школах, виходять радіопередачі.

Писемність 
Писемність мови бенч заснована на латиниці (введена у 2008 році) та ефіопському письмі.

Ефіопське письмо 

 Для передачі приголосних звуків, за якими не слідують голосні, використовують складові знаки з прикріпленим голосним [].
 З голосним [] є тільки два складових знаки: ሀ [] і አ [].
 Для передачі на письмі ретрофлексних приголосних було створено нові складові знаки:
 ⶹ [], ⶺ [], ⶻ [], ⶼ [], ⶽ [], ⶾ [];
 ⶱ [], ⶲ [], ⶳ [], ⶴ [], ⶵ [], ⶶ [];
 ⶩ [], ⶪ [], ⶫ [], ⶬ [], ⶭ [], ⶮ [];
 ⶡ [], ⶢ [], ⶣ [], ⶤ [], ⶥ [], ⶦ [].
Інші знаки

 Тони на письмі позначаються знаком ፥ (бенч — тональна мова).

Латинське письмо

Примітки

Зображення

Література 
 Breeze, Mary J. 1986. «Personal pronouns in Gimira (Benchnon).» In Ursula Wiesemann (ed.), Pronominal systems, 47-69. Tübingen: Gunter Narr.
 Breeze, Mary J. 1988. «Phonological features of Gimira and Dizi.» In Marianne Bechhaus-Gerst and Fritz Serzisko (eds.), Cushitic — Omotic: papers from the International Symposium on Cushitic and Omotic languages, Cologne, January 6–9, 1986, 473—487. Hamburg: Helmut Buske Verlag.
 Breeze, Mary J. 1990. «A Sketch of the Phonology and Grammar of Gimira (Benchnon)». In Richard J. Hayward (ed.), Omotic Language Studies, 1-67. London: School of Oriental and African Studies, University of London.
 Rapold, Christian. 2006. Towards a grammar of Benchnon. PhD thesis, University of Leiden.
 Wedekind, Klaus. 1983. «A six-tone language in Ethiopia: Tonal analysis of Benč non (Gimira).» Journal of Ethiopian Studies 16: 129-56.
 Wedekind, Klaus. 1985a. «Why Bench’ (Ethiopia) has five level tones today.» In Ursula Pieper and Gerhard Stickel (eds.), Studia linguistica diachronica et synchronica, 881—901. Berlin: Mouton.
 Wedekind, Klaus. 1985b. «Thoughts when drawing a map of tone languages.» Afrikanistische Arbeitspapiere 1: 105-24.
 Wedekind, Klaus. 1990. «Gimo-Jan or Ben-Yem-Om: Benč — Yemsa phonemes, tones, and words.» In Richard J. Hayward (ed.), Omotic language studies p. 68-184. London: School of Oriental and African Studies, University of London.

Додаткові джерела і посилання 
 Текст мовою бенч (ефіопське письмо).
 Сайт мовою бенч (ефіопське і латинське письмо).

Писемності Африки
Мови Ефіопії
Омотські мови